A 2016-os ETRC magyar nagydíj volt a 2016-os kamion-Európa-bajnokság ötödik fordulója. 2016. augusztus 27-én és 28-án rendezték meg a Hungaroringen, Mogyoródon.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Források 

Magyar autóversenyzés
2016 a kamion-Európa-bajnokságban